IL6, IL-6 oder Il-6 ist eine Abkürzung für:

 einen Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin-6
 ein Bombenflugzeug der Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-6
 eine Straße in den Vereinigten Staaten, siehe Illinois State Route 6

IL06